O torneio de duplas masculinas do tênis de mesa nos Jogos da Lusofonia de 2006 ocorreu na Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau.

Medalhistas

Resultados

Ver também 
 Jogos da Lusofonia de 2006

Jogos da Lusofonia de 2006
Tênis de mesa nos Jogos da Lusofonia